Plusieurs œuvres portent ce titre :
 Quatuor à cordes  de Ludwig van Beethoven
 Quatuor à cordes  d'Alexandre Glazounov
 Quatuor à cordes  de Paul Hindemith
 Quatuor à cordes  d'Ernst Křenek
 Quatuor à cordes 6 de Wolfgang Amadeus Mozart
 Quatuor à cordes  de Wilhelm Stenhammar